«Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus» — подвійний альбом, перший диск якого містить пісні-саундтреки другого сезону американського підліткового телесеріалу Ханна Монтана, а другий диск є дебютним студійним альбомом американської поп-співачки Майлі Сайрус. Реліз відбувся 26 червня 2007 року.

Список композицій 

Примітки
  означає співпродюсера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Майлі Сайрус 

Альбоми Майлі Сайрус
Дебютні альбоми 2007